A.Newton se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Alfred Newton
 Alan Newton